Уза — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Уза — деревня, Узовский сельсовет Буда-Кошелёвского района Гомельской области
 Уза — деревня, Давыдовский сельсовет Гомельского района Гомельской области
 Уза — станция Белорусской железной дороги.

Россия 
 Уза — деревня в Краснотуранском районе Красноярского края России.
 Уза — деревня в Дедовичском районе Псковской области России, Пожеревицкая волость.
 Уза — деревня в Порховском районе Псковской области России, Дубровенская волость.
 Уза — деревня в Порховском районе Псковской области России, Логовинская волость.

Водоёмы 
 Уза — река в республике Башкортостан.
 Уза — река в Гессене.
 Уза — река в Гомельской области.
 Уза — река в Пензенской области.
 Уза — река в Псковской области.
 Уза — река в Красноярском крае, Краснотуранского района.
 Уза — залив в Красноярском крае.
 Уза — река в Йоркшире, Англия.

См. также 
 Новая Уза
 Узское озеро — озеро в Дедовичском районе Псковской области России.
 УзА — Национальное информационное агентство Узбекистана.
 Узза
 Узи
 Узы (значения)